Николай Серебряков:
 Серебряков, Николай Гаврилович (1915—1988) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Серебряков, Николай Евгеньевич (1898—1977) — деятель культуры, театральный педагог, режиссёр. Ректор Ленинградского театрального института. 
 Серебряков, Николай Николаевич (1928—2005) — советский и российский режиссёр мультипликационных фильмов, художник-мультипликатор, художник-постановщик, сценарист.